Ferrier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ferrier (udde),

Haiti 

 Ferrier (kommun), Nord-Est, 
 Ferrier (ort), Nord-Est,